Trapez može značiti: 
 Trapez (geometrija)
 Trapez (cirkus)
 Trapez (tijelo) 
 Trapez (1956.) - američki igrani film iz 1956. redatelja Carola Reeda